Orthosia (dier), geslacht van nachtvlinders
 Orthosia (plant), geslacht uit de maagdenpalmfamilie